Barry Brust (né le  à Swan River dans le Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Palmarès
 2001-2002 WHL champion de la division Ouest.

Repêchage
 Repêché en 2002 par le Wild du Minnesota ( au total).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2000-2001 || Chiefs de Spokane || LHOu|| 16 || 4 || 6 || 1 || 777 || 42 || 3,24 || 89,1 %|| 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 100 %|| 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Chiefs de Spokane || LHOu || 60 || 28 || 21 || 10 ||  || 152 || 2,58 || 91,2 %|| 1 || 15 || 11 || 6 || 5 || 677 || 23 || 2,04 || 92 %|| 0 || 4
|-
| 2002-2003 || Chiefs de Spokane || LHOu || 59 || 22 || 31 || 4 ||  || 194 || 3,38 || 88,2 %|| 0 || 18 || 11 || 4 || 7 || 722 || 37 || 3,07 || 91,5 %|| 0 || 6
|-
| 2003-2004 || Chiefs de Spokane || LHOu || 27 || 10 || 13 || 2 ||  || 75 || 2,99 || 90,3 %|| 0 || 14 || - || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
|2003-2004|| Hitmen de Calgary || LHOu || 25 || 12 || 8 || 3 ||  || 54 || 2,24 || 91,7 %|| 2 || 10 || 7 || 3 || 4 || 457 || 15 || 1,97 || 92,8 %|| 2 || 4
|-
| 2004-2005 || Royals de Reading || ECHL|| 42 || 27 || 9 || 4 ||  || 79 || 1,96 || 92,8 %|| 4 || 27 || 8 || 4 || 4 || 481 || 14 || 1,74 || 94,3 %|| 2 || 4
|-
| 2005-2006 || Royals de Reading || ECHL|| 6 || 3 || 3 || 0 || 361 || 18 || 3 || 90,6 %|| 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
| 2005-2006 || Monarchs de Manchester || LAH|| 35 || 19 || 14 || 1 ||  || 89 || 2,71 || 91,6 %|| 2 || 4 || 5 || 2 || 2 || 279 || 17 || 3,66 || 89,9 %|| 1 || 2
|-
| 2006-2007 || Monarchs de Manchester || LAH|| 18 || 9 || 7 || 0 || 951 || 38 || 2,40 || 92,3 %|| 2 || 8 || 5 || 2 || 1 || 199 || 6 || 1,81 || 93,6 %|| 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Kings de Los Angeles || LNH|| 11 || 2 || 4 || 1 || 486 || 30 || 3,7 || 87,8 %|| 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
| 2007-2008 || Aeros de Houston|| LAH|| 43 || 24 || 16 || 3 ||  || 90 || 2,27 || 91,9 %|| 4 || 24 || 3 || 1 || 2 || 202 || 6 || 1,78 || 93,2 %|| 1 || 0
|-
| 2008-2009 || Aeros de Houston || LAH|| 29 || 9 || 9 || 3 || || 65 || 2,52 || 91,2 %|| 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
| 2009-2010 || Aeros de Houston || LAH|| 15 || 6 || 6 || 0 || || 31 || 2,46 || 90,8 %|| 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
| 2009-2010 || Everblades de la Floride || ECHL|| 16 || 9 || 3 || 2 || 882 || 33 || 2,24 || 92,6 %|| 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
| 2010-2011 || Senators de Binghamton || LAH|| 52 || 29 || 19 || 2 || || 126 || 2,53 || 92,5 %|| 7 || 36 || 6 || 2 || 3 || 330 || 19 || 3,45 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Straubing Tigers || DEL|| 33 || 19 || 12 || 0 || || 81 || 2,47 || 91,6 %|| 1 || 109 || 8 || 5 || 3 || 477 || 18 || 2,26 || 93,5 || 1 || 29
|-
| 2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH|| 35 || 13 || 19 || 2 || || 79 || 2,50 || 91,1 %|| 5 || 8 || - || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
| 2013-2014 || KHL Medveščak || KHL|| 28 || 14 || 9 || 5 || || 57 || 2,06 || 93,0 %|| 4 || 14 || 2 || 0 || 2 || 118 || 9 || 4,58 || 87,7 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || KHL Medveščak || KHL|| 19 || 9 || 8 || 0 || || 40 || 2,15 || 93,3 %|| 2 || 47 || - || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
| 2014-2015 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 22 || 5 || 12 || 0 || || 54 || 2,70 || 91,6 %|| 2 || 10 || - || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
| 2015-2016 || HC Slovan Bratislava || KHL|| 37 || 16 || 11 || 0 || || 74 || 2,08 || 92,0 %|| 5 || 40 || 4 || 0 || 4 || 240 || 9 || 2,25 || 92,8 || 0 || 6
|-
| 2016-2017 || HC Slovan Bratislava || KHL|| 42 || 19 || 15 || 5 || || 98 || 2,41 || 91,8 %|| 3 || 106 || - || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
| 2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 38|| || || ||||88||2,29||92,6||0||28||5|| || ||311||20||3,86||85,2||0||6
|-
| 2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 9||4 ||3 || 1||||27||3,11||89,5||0||0||- || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
| 2018-2019 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 15|| 5|| 9|| 1||||43||2,93||92||1||10||5|| || || || || || || ||0
|-
| 2019-2020 || HC Slovan Bratislava ||Extraliga slovaque || 28|| || || |||| 49 ||1,78 ||93,4 ||0||0||- || - || - || - || - || - || -|| - || -
|-
|colspan="25"|
|-
| 2021-2022|| Sheffield Steelers || EIHL ||  || 

| 227 || 109 || 90 || 11 ||  || 518 || 2,64 || 91,5 %|| 21 || 94 || 19 || 7 || 8 ||  || 48 || 2,85 || || 2 || 2

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Senators de Binghamton en 2010-2011.

Notes et références 

Naissance en août 1983
Naissance dans la région de Parkland
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Chiefs de Spokane
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur des Sheffield Steelers
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes